A nyílt forrás elsősorban egy termékfejlesztési alapelv, amely a termék forrásait szabadon hozzáférhetővé teszi a lehetséges módosítások és terjesztés céljából. A nyílt forrású termékek tartalmazzák a termék formatervét, (forrás)kódját, dokumentációját vagy a termék tartalmának felhasználási engedélyét. A nyílt forrás modell egy decentralizált modell, amely nyílt együttműködést ösztönöz. A nyílt forráskódú szoftverek mozgalma a zárt forráskód korlátaira adott válaszként indult. A modellt olyan projekteknél használják, mint a nyílt forráskódú megfelelő technológia és a nyílt forrású gyógyszerkutatás.
Szellemi tulajdon